Larkspur pode referir-se a:

Localidades 

 Larkspur (Califórnia)
 Larkspur (Colorado)

Desambiguação